H60 ou H-60 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Crusader (H60), un destroyer de classe D de la Royal Navy ;
 Mitsubishi H-60, un hélicoptère militaire japonais ;
 , désignant de nombreux hélicoptères de l'armée américaine.

Médecine  
 Otite externe, d’après la classification internationale des maladies ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres